Хенерал Гвадалупе Викторија има више значења:

 Хенерал Гвадалупе Викторија (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Гвадалупе Викторија, Естасион ла Онда (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику